Stigmella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1842 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stigmella відносять 30 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Demidov, A. 1842. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. 2 — P.111

Роди грибів
1842 у науці